2 miejscowości w Polsce: 
 Chocicza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą 
 Chocicza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Chocicza – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Chocicza Mała, Chocicza Wielka